Cypress (Califórnia) — cidade norte-americana da Califórnia
Cypress Semiconductor Corporation
Montanha Cypress — estação de esqui do Canadá
Cypress Lake — na Flórida
Cypress Quarters — na Flórida
Cypress Lakes — na Flórida
Cypress Gardens — na Flórida

Desambiguação
Desambiguações de topônimos